Хитцы — название населённых пунктов на Украине:

 Хитцы — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Хитцы — село в Калайдинцовском сельском совете Лубенского района Полтавской области.
 Хитцы — село в Шекивском сельском совете Лубенского района Полтавской области.